Связна́я у́лица:
 Связная улица — улица в Зеленогорске (Санкт-Петербург)
 Связная улица — улица в Кемерове
 Связная улица — улица в Хабаровске